A 490-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Örs vezér tere és Kóka, autóbusz-forduló között közlekedett. 2016. október 2-áig 2310-es jelzéssel közlekedett. A buszvonal 2019. februári menetrendváltozással megszűnt.

Megállóhelyei
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 492-es busz nincs feltüntetve!

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Örs vezér terevégállomás||17
|align=left|
|-
|1||Budapest, Rákoskeresztúr városközpont||16
|align=left|
|-
|2||Budapest, Kucorgó tér||15
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3||Maglód, SPAR||14
|align=left|
|-
|4||Mende, községháza||13
|align=left|
|-
|5||Sülysáp, Kossuth Lajos utca 10.||12
|
|-
|6||Sülysáp, vasútállomás||11
|align=left|
|-
|7||Sülysáp, óvoda||10
|align=left|
|-
|8||Sülysáp, Vasút utca 138.||9
|align=left|
|-
|9||Vaskereszt||8
|align=left|
|-
|10||Kóka, Csapás utca||7
|align=left|
|-
|11||Kóka, malom||6
|align=left|
|-
|12||Kóka, Pesti utca 46.||5
|align=left|
|-
|13||Kóka, Tabán utca 2.||4
|align=left|
|-
|14||Kóka, községháza||3
|align=left|
|-
|15||Kóka, Nagykátai út 71.||2
|align=left|
|-
|16||Kóka, Nagykátai út 131.||1
|align=left|
|-
|17||Kóka, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Maglód megszűnt autóbuszvonalai
Sülysáp megszűnt autóbuszvonalai
Kóka megszűnt autóbuszvonalai